Orel, morvaországi székhelyű cseh ifjúsági mozgalom
 Orel (korábbi neve Fegyeracija), fejlesztés alatt álló orosz űrhajó
 Csehország
 Orel, település a Chrudimi járásban
 Oroszország
 Orjol vagy Orel (cirill betűkkel: Орёл) város a Közép-orosz-hátságon, az Orjoli terület székhelye